

Patronyme 
 

 Bernard Saisset (vers 1232 - vers 1314), évêque de Pamiers, opposant à Philippe le Bel.
 Clémence Saisset (), maîtresse de Pierre  du Brésil.
 Jean-Marie-Joseph-Théodore Saisset (1810-1879), vice-amiral et député français.
 Émile-Edmond Saisset (1814-1863), philosophe.
 Albert Saisset (1842-1894), poète du Roussillon.
 Raymond Saisset-Schneider (1844-1926), conseiller d'État, administrateur.
 Ernest de Saisset (1864-1899), peintre franco-américain qui a donné son nom au musée de Saisset.
 Germaine Saisset-Schneider épouse Dulac (1882-1942), cinéaste française.
 Olivier Saïsset (né en 1949), joueur de rugby à XV.

Institutions 
 Le musée de Saisset, associé à l'Université de Santa Clara (Californie), portant le nom d'Ernest de Saisset.